Olaszország
Gardone Riviera, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Gardone Val Trompia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében